Longenecker ist der Familienname folgender Personen:

 John Longenecker (* 1947), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Martha W. Longenecker (1920–2013), US-amerikanische Künstlerin